Серо Тигре има више значења:

 Серо Тигре, Серо дел Тигре (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо Тигре (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику